Новая Гремячка — село в Хворостянском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Липовка.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР село Гремячка переименовано в Новая Гремячка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хворостянского района